The Patsy — filme com Jerry Lewis e Ina Balin
Loser — filme com Jason Biggs e Mena Suvari

Desambiguações de cinema